

Patronyme
 La famille d'Estouteville est une ancienne famille de la noblesse normande.

Toponyme
 Estouteville, ancienne commune de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Estouteville-Écalles
 Duché d'Estouteville, ancien duché créé en 1534

Voir aussi
 Estouteville-Écalles, commune de la Seine-Maritime